Cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, Ljubljana, je lahko:

 Cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, Ljubljana (Črnuče)
 Cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, Ljubljana (Rudnik)
 Cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, Ljubljana (Vič)